Тјемице могу бити:

 Тјемице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Тјемице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република